

Рацибори — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Рацибори — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства